Saint-Prix puede referirse a: 

 Saint-Prix, comuna francesa situada en Allier.
 Saint-Prix, comuna francesa situada en Ardèche.
 Saint-Prix, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Saint-Prix, comuna francesa situada en Valle del Oise.